Hirschenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Hirschenbach (Bonstetten), Ort in der Gemeinde Bonstetten, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich

Gewässer:
 Hirschenbach (Fluechbach), linker Zufluss des Fluechbachs (zum Wüeribach, zur Reppich) im Gemeindegebiet von Bonstetten, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Hirschenbach (Thur),  rechter Zufluss der Thur (zur Ill) gegenüber Saint-Amarin, Département Haut-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Hirschenbach (Wienfluss), rechter Zufluss der Wien im Bezirk Hietzing, Wien

Siehe auch:
 Hirschbach
 Herschenbach